Chris Evans (acteur) - Amerikaans acteur.
 Chris Evans (presentator) - Brits presentator.